Adam Kunkel (né en 1981), athlète canadien
 Bill Kunkel (1950-2011), rédacteur en chef du magazine Electronic Games
 Fritz Künkel (1889-1956), médecin allemand
 Günther W.H. Kunkel (1928-2007), botaniste, naturaliste et explorateur allemand
 John Kunkel Small (1869-1938), botaniste américain
 Mike Kunkel, auteur de bande dessinée américain
 Russ Kunkel (né en 1949), batteur et producteur américain